Эрик Масе (, род. 7 марта 1964) — французский социолог.

Биография 
В 1994 защитил в Высшей школе социальных наук докторскую диссертацию по социологии телевидения (научный руководитель — Ален Турен). Преподавал в Университете Париж III (1998—2008). В дальнейшем профессор социологии в Университете Бордо II, содиректор Центра Эмиля Дюркгейма при этом университете. С 2010 также преподает социологию медиа в Институте политических исследований в Париже. Один из составителей антологии Cultural studies (Paris: Armand Colin, 2008). Развивает социологический подход Стюарта Холла, переводил и комментировал его труды во Франции ().

Научные интересы 
Гендерные, расовые и этнические отношения, вопросы биополитики, проблемы массовой коммуникации и массовой культуры.

Труды 
 Насилие во Франции/ Violence en France. Paris: Seuil, 1999 (в соавторстве)
 Медиа и насилие в городах/ Médias et violences urbaines. Débats politiques et construction journalistique. Paris: La Documentation Française, 2002 (в соавторстве)
 Les Féministes et le Garçon arabe. La Tour d’Aigues: Éditions de l’Aube, 2004 (в соавторстве)
 Размышляя о медиакультуре/ Penser les médiacultures. Paris: Armand Colin, 2005 (в соавторстве)
 Воображаемый мир медиа/Les Imaginaires médiatiques. Une sociologie postcritique des médias. Paris: éditions Amsterdam, 2006 (рецензия: )
 Общество и его двойник. Обычный день телевидения/ La Société et son double. Une journée ordinaire de télévision. Paris: Armand Colin, 2006.

Примечания

Ссылки 
 СV, библиография
 На сайте Центра Дюркгейма
 Эрик Масе о социологии массовой культуры Эдгара Морена

Учёные Франции
Социологи Франции
Гендерные социологи
Социологи массовых коммуникаций
Социологи по алфавиту